Uruana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruana (ort), Goiás, 
 Uruana (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar